Philippe de Champaigne (1602-1674), peintre français classique.
 Jean-Baptiste de Champaigne (1631-1681), peintre décorateur français.

Note 

En toute rigueur, Champaigne est censé se prononcer Champagne, le i devant gn servant autrefois en français à "mouiller" simplement ce dernier (on écrivait oignon pour marquer que celui-ci ne se prononçait pas comme pugnace).

Homonymie de patronyme